

Sigle 
 Pedale a uomo morto – dispositivo di sicurezza ferroviario
 Piano Urbano della Mobilità

Codici 
 PUM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pomalaa (Indonesia)
 pum – codice ISO 639-3 della lingua puma